Петрушевский — фамилия.

Известные носители:
 
 Петрушевский, Борис Абрамович (1908—1986) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, работал в ГИН и ВИМС; сын А. Б. Дермана.
 Петрушевский, Боро (1920—1943) — югославский македонский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Петрушевский, Василий Фомич (1829—1891) — русский генерал-лейтенант, инженер, изобретатель динамита; сын Ф. И. Петрушевского.
 Петрушевский, Владимир Александрович (1891—1961) — русский поэт.
 Петрушевский, Дмитрий Моисеевич (1863—1942) — русский историк-медиевист.
 Петрушевский, Илья Павлович (1898—1977) — советский историк-востоковед.
 Петрушевский, Михаил Фомич (1832—1893) — русский генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; сын Ф. И. Петрушевского.
 Петрушевский, Сергей Николаевич (род. 1970) — белорусский футболист, полузащитник.
 Петрушевский, Фёдор Фомич (1828—1904) — русский физик; сын Ф. И. Петрушевского.
 Петрушевский, Фома Иванович (1785—1848) — русский метролог и переводчик трудов Эвклида и Архимеда, удостоен Демидовской премии.

Петрушевская 
 Петрушевская, Людмила Стефановна (род. 1938) — российский прозаик, поэтесса, драматург и певица.